La Ligue majeure de water-polo est un des championnats canadiens de water-polo. Il existe deux Ligues :
 Ligue majeure de water-polo féminin,
 Ligue majeure de water-polo masculin.